Mobilis steht für:
 den Marketingnamen des Tarifverbund Waadt

Die Abkürzung M.O.B.I.L.I.S. steht für:
 Multizentrisch organisierte bewegungsorientierte Initiative zur Lebensstiländerung in Selbstverantwortung und bezeichnet ein interdisziplinäres Schulungsprogramm zur Therapie der Adipositas im Erwachsenenalter, siehe M.O.B.I.L.I.S.

MOBILIS